Bullmann ist der Familienname folgender Personen:

Johann Georg Bullmann (1740–1811), deutscher Buchhändler und Verleger in Augsburg
Maik Bullmann (* 1967), deutscher Ringer
Udo Bullmann (* 1956), deutscher Europapolitiker (SPD)
Uwe Bullmann (1945–2016), deutscher Grafiker und Maler

Siehe auch:
Bulman
Pullman